program telewizyjny – audycja telewizyjna
 program telewizyjny – zestaw audycji telewizyjnych nadawanych przez daną stację na stałej częstotliwości; zobacz też: kanał telewizyjny, ramówka
 program telewizyjny – spis audycji telewizyjnych nadawanych w danym dniu lub tygodniu

Zobacz też 

 program

Przypisy 

Telewizja